Nordwaggon bezeichnet

 eine ehemalige schwedische Waggonvermietungsgesellschaft, aufgegangen in Transwaggon
 die Kurzbezeichnung der Norddeutschen Waggonfabrik aus Bremen